von Siebold est un nom de famille allemand : 

 Karl Kaspar von Siebold (1736 - 1807), chirurgien
 Regina Von Siebold (1771 - 1849), médecin et éducatrice allemande
 Adam Elias von Siebold (1775 - 1828), médecin
 Philipp Franz von Siebold (1796 - 1866), médecin allemand, connu pour ses études de la flore et de la faune du Japon
  (1801 - 1861), médecin
 Karl Theodor Ernst von Siebold (1804 – 1885), physiologiste et zoologiste allemand
 Heinrich von Siebold (1852 - 1908), diplomate et anthropologue allemand